Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej w Toruniu – niepubliczna szkoła muzyczna, prowadzona przez diecezję toruńską w Toruniu.

Lokalizacja 
Uczelnia znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy placu S. Frelichowskiego 1, w sąsiedztwie Miasteczka Akademickiego.

Historia 
Potrzeba utworzenia tego typu uczelni w Toruniu zrodziła się po reorganizacji struktur administracyjnych kościoła katolickiego w Polsce, kiedy to 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” ustanowił diecezję toruńską, a Toruń został jej stolicą.

Studium Organistowskie erygował ówczesny biskup toruński Andrzej Suski 27 czerwca 1996 roku, a jego pierwszym dyrektorem został ks. kan. F. Wnuk-Lipiński, zaś dyrektorem programowym mianowano ks. doc. dr. hab. A. Filabera, dyrygenta Chóru Archikatedry Warszawskiej, a także Przewodniczącego Komisji Muzyki Kościelnej w archidiecezji warszawskiej. Uroczysta inauguracja nauki w tejże szkole odbyła się 1 września tegoż roku. W 2008 roku otwarto w niej kierunek kształcący kantorów, a rok później Studium Organistowskie przekształcono w Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej.

W czerwcu 2020 roku przeniesiono siedzibę studium do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Kierunki 
 Organista
 Kantor
Nauka w Studium odbywa się w systemie pięcioletnim, a jego absolwenci otrzymują dyplom organisty lub kantora diecezji toruńskiej.

Dyrektorzy 
 kan. F. Wnuk-Lipiński (1996–2001)
 ks. dr M. Klimek (2001–2021)
 ks. Maciej Kępczyński (od 2021)

Wicedyrektorzy 
 ks. mgr lic. Maciej Kępczyński (2020–2021)

Wykładowcy 
Wykładowcami Studium byli lub są m.in.:
 prof. Roman Grucza – dyrygent, organista, nauczyciel (1996-2002)
 Agnieszka Morisson – nauczycielka śpiewu

Siedziba

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona uczelni

Uczelnie w Toruniu
Diecezja toruńska